Gabriel Improta é um violonista, compositor e arranjador brasileiro.

Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)